Сове́тская у́лица — главная улица старой Астрахани, пересекающая исторический район Белый город с запада на восток. Начинается от улицы Тредиаковского у Соборной колокольни Астраханского кремля, пересекает улицу Кирова, Театральный переулок, улицы Володарского, Коммунистическую, Шелгунова, Михаила Аладьина и Советский переулок, заканчиваясь безымянной площадью с памятником казахскому композитору Курмангазы Сагырбаеву, примыкающей к улице Калинина около сквера «Армения».

История 
Улица заложена воеводой Иваном Выродковым в первые годы после колонизации Астрахани русскими, когда в 1560 году в стороне от деревянного кремля построили первый приходской храм (Рождественский) и провели до него дорогу, ставшую главной транспортной артерией посада.

Первоначально называлась Большой или Большой Продольной, во второй половине XVIII века после выпрямления получила название Першпективная. В 1837 году улица была переименована Екатерининской. До 1920 года называлась Московской, после чего была переименована в Советскую.

Современную застройку улицы составляют каменные здания и архитектурные комплексы 1800-х — 1970-х годов постройки, в том числе 23 памятника культурного наследия: 7 федеральных, 14 региональных, 2 вновь выявленных.

Застройка 
 дом 15/5 — Здание городских учреждений, резиденция губернатора Астраханской области
 дом 23 — Астраханская государственная консерватория

Фотогалерея

Примечания 

Улицы Астрахани